

Sigle 
 Unbundling local loop
 Università di La Laguna

Codici 
 ULL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Isola di Mull (Regno Unito)
 ull – codice ISO 639-3 della lingua ullatan